Flee – film d'animazione del 2021 diretto da Jonas Poher Rasmussen
 Flee – album di Jeremy Spencer del 1979

Voci correlate 
 Flée